Население государства — 33 627 человек (2020 год) и около 13 тыс. граждан живут за границей. Среди населения страны 50,8% мужчин (16 514) и 49,2% женщин (15 985). По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Сан-Марино проживало 5 507 иммигрантов, или 16,3 % населения страны.

Столица страны город Сан-Марино (4,1 тыс. жителей). Плотность населения страны, учитывая её небольшую площадь (всего 61 км²), достаточно высокая и составляет 530 человек на 1 км².

Крупнейший город-коммуна в Сан-Марино – Серравалле, расположенный на севере страны. Население составляет 10 808 человек (31.07.2016, резиденты). Прирост населения за 2011 год составил 7,7‰ , за 2012 год – 9,36‰ , за последние 12 месяцев (с октября 2012 года по октябрь 2013 года) – 2,94‰ .

По данным за 2012 год 15,4% населения страны моложе 15 лет (52,3% – мужчины, 47,7% – женщины), 66,4% – от 15 до 64 лет (49,6% – мужчины, 50,4% – женщины), 18,2% – 65 лет и старше (44,8% – мужчины, 55,2% – женщины).Около 85,2 % населения – санмаринцы (27 674), 12,8% – итальянцы (4 163), 2,0% –иные. 93 % населения принадлежат к католикам — Римско-католической церкви.

По данным социологического исследования, в 2010 году ислам исповедовали 16 жителей Сан-Марино, что составляло 0,05 % населения страны.

Средний возраст жителей Республики — 42,3 года.

Рост населения в 2012 г. составил почти 0,9 %, уровень рождаемости — 8,99 на 1000 чел., смертности — 7,3 на 1000 чел., уровень младенческой смертности — 0 на 1000 новорожденных.

Средняя продолжительность жизни 86,97 года.

Демографическая статистика с 1864 года

Численность населения

Естественное движение 
Естественное движение

Интересные факты

По состоянию на декабрь 2012 года наиболее распространенными мужскими именами среди жителей были Andrea (506 человек) и Marco (486 человек), самыми распространенными женскими именами были Maria (встречается среди жителей 422 раза), а также Sara и Elisa – по 246 человек.
Наиболее распространенная фамилия среди жителей — Gasperoni, её носит 553 человека, а также Guidi (464 человека) и Casadei (401 человек).
Сочетание Marco Gasperoni является наиболее распространенным – 12 случаев среди жителей.
Среди населения трое долгожителей, все они женщины.
Самой пожилой женщине – 102 года, мужчине – 99 лет.

В 2012 году месяц, в котором было рождено больше всего детей – январь (33 ребенка), а день – 21 сентября (5 детей).
Самое популярное имя среди рожденных в 2012 году – Александр (9 случаев), на втором месте – Томас и Анна, по 8 случаев каждый.
В 2012 году зафиксировано самое большое количество смертей за последнее десятилетие – 237 случаев. В 2011 году было зафиксировано 222 случая.

Примечания

Внешние ссылки 
 САН-МАРИНО (Население)
 Ufficio informatica, tecnologia, dati e statistica

См. также 
 Административное деление Сан-Марино

Ссылки 

 
Общество Сан-Марино